(qui signifie « chasseur de papillons », d'après une caractéristique en forme de papillon sur ses deux premières vertèbres dorsales) est un genre éteint de dinosaures théropodes Troodontidae de la formation Bayan Mandahu de Mongolie intérieure, en Chine. Le type et la seule espèce est .

Description 
L'holotype, BNMNH-PV030, est un squelette subadulte semi-articulé partiel composé d'un crâne presque complet et d'autres os post-crâniens. Sa particularité est que son museau était court et subtriangulaire, plus proche de celui des Troodontidae du Crétacé inférieur, tels que Mei long, que des museaux longs et bas des Troodontidae du Crétacé supérieur. Cette caractéristique, et d'autres traits uniques de son squelette, suggèrent une grande diversité de morphotypes de Troodontidae dans le désert de Gobi du Crétacé supérieur.

Classification 
Pei  considèrent Papiliovenator comme le membre le plus ancien d'un clade composé de tous les Troodontidae du Crétacé supérieur, à l'exception de Almas ukhaa.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Chine